Jasykowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jasykowo (Uljanowsk, Karsun), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk, Rajon Karsun

Dörfer:
 in der Republik Baschkortostan:
 Jasykowo (Baschkortostan, Blagowar), im Rajon Blagowar
 Jasykowo (Baschkortostan, Blagoweschtschensk), im Rajon Blagoweschtschensk
 in der Oblast Belgorod:
 Jasykowo (Belgorod)
 in der Oblast Iwanowo:
 Jasykowo (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Jasykowo (Jaroslawl, Borissoglebski), im Rajon Borissoglebski
 Jasykowo (Jaroslawl, Myschkin), im Rajon Myschkin
 Jasykowo (Jaroslawl, Tutajew), im Rajon Tutajew
 in der Oblast Kostroma:
 Jasykowo (Kostroma, Galitsch), im Rajon Galitsch
 Jasykowo (Kostroma, Wochma), im Rajon Wochma
 in der Oblast Lipezk:
 Jasykowo (Lipezk, Ismalkowo), im Rajon Ismalkowo
 Jasykowo (Lipezk, Terbuny), im Rajon Terbuny
 in der Republik Mordwinien:
 Jasykowo (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Jasykowo (Moskau, Dmitrow), im Rajon Dmitrow
 Jasykowo (Moskau, Klin), im Rajon Klin
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Jasykowo (Nischni Nowgorod, Pilna), im Rajon Pilna
 Jasykowo (Nischni Nowgorod, Schatki), im Rajon Schatki
 in der Oblast Nowgorod:
 Jasykowo (Nowgorod)
 in der Oblast Orjol:
 Jasykowo (Orjol, Korsakowo), im Rajon Korsakowo
 Jasykowo (Orjol, Maloarchangelsk), im Rajon Maloarchangelsk
 in der Oblast Pensa:
 Jasykowo (Pensa)
 in der Oblast Pskow:
 Jasykowo (Pskow, Opotschka), im Rajon Opotschka
 Jasykowo (Pskow), im Rajon Pskow
 in der Oblast Samara:
 Jasykowo (Samara)
 in der Oblast Tambow:
 Jasykowo (Tambow)
 in der Republik Tatarstan:
 Jasykowo (Tatarstan, Alexejewskoje), im Rajon Alexejewskoje
 Jasykowo (Tatarstan, Sarmanowo), im Rajon Sarmanowo
 in der Oblast Tula:
 Jasykowo (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Jasykowo (Twer, Beschezk), im Rajon Beschezk
 Jasykowo (Twer, Kaljasin), im Rajon Kaljasin
 Jasykowo (Twer, Kaschin), im Rajon Kaschin
 Jasykowo (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 in der Oblast Uljanowsk:
 Jasykowo (Uljanowsk, Barysch), im Rajon Barysch
 Jasykowo (Uljanowsk, Terenga), im Rajon Terenga
 in der Oblast Wladimir:
 Jasykowo (Wladimir)